Alcoy, une ville espagnole dans le nord de la province d'Alicante ;
 Alcoy, une municipalité de la province de Cebu aux Philippines.